Utterholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterholmen, Pargas, Åboland, 
 Utterholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Utterholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Utterholmen, Hangö, Nyland, 
 Utterholmen, Lovisa, Nyland, 
 Utterholmen, Pernå, Nyland,

Se även
Utterholm

Robotskapade Finlandförgreningar